La Coupe Davis 1914 est remportée dans le challenge round par l'Australie sur les États-Unis.

Tableau

Lien externe 
  Site officiel de la Coupe Davis

Coupe Davis
Compétition de tennis à New York
1914 aux États-Unis